Zarathustra – profeta iranico fondatore dello zoroastrismo
 Così parlò Zarathustra (Also sprach Zarathustra) – una delle opere più celebri del filosofo Friedrich Nietzsche
 Also sprach Zarathustra, op. 30 – un poema sinfonico di Richard Strauss ispirato all'omonima opera di Friedrich Nietzsche
 Zarathustra – album del gruppo progressive Museo Rosenbach, ispirato all'opera di Nietzsche

Pagine correlate 
 Zoroastro